! G